Hospital Infanta Sofía (ziekenhuis) - ziekenhuis in San Sebastián de los Reyes, provincie Madrid
 Hospital Infanta Sofía (metrostation) - metrostation nabij bovenstaand ziekenhuis